Šuang-ťiang může být:

 Šuang-ťiang (Jün-nan) – autonomní okres v městské prefektuře Lin-cchang v provincii Jün-nan;
 šuang-ťiang – jeden z 24 solární uzlů čínského kalendáře;
 Nie Pao (1487–1563) –čínský politik a filozof používající literární pseudonym Šuang-ťiang.